Schommers ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Schommers (* 1962), deutsche Kunsthistorikerin
 Boris Schommers (* 1979), deutscher Fußballtrainer
 Christian Schommers (* 1971) deutscher Journalist
 Reinhold Schommers (1936–2000), deutscher Gymnasiallehrer und Heimatforscher
 Werner Schommers (* 1947), deutscher Autorennfahrer und Unternehmer
 Wolfram Schommers (* 1941), deutscher Physiker und Hochschullehrer